Simsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Simsjön, Västergötland - sjö i Skövde kommun,  (50,4 ha)
Simsjön, Hälsingland - sjö i Bollnäs kommun,  (79 ha)
Simsjön, Ångermanland - sjö i Kramfors kommun och Sollefteå kommun,  (63,1 ha)
Samt orten Simsjön, Skövde kommun vid sjön med detta namn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn